Юрий Никитович Ушаков — советский баскетболист и баскетбольный тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1948). Отличник физической культуры (1947).

Биография 
Играл за московское «Динамо».

 Чемпион СССР 1948
 Серебряный призёр чемпионата СССР 1944
 Бронзовый призёр чемпионата СССР 1946
 Победитель «матчей городов» 1945, 1947
 Чемпион Европы 1947
 Чемпион X Международных студенческих игр 1949

Участник турне «Строителя» по Франции (1946) и 43-дневного турне сборной СССР по Китаю (1950-51).

Закончив играть, тренировал команды московских вузов.

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты СССР
Игроки БК «Динамо» Москва
Чемпионы СССР по баскетболу